Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der libanesischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der libanesische Fußballverband LFA wurde 1933 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 27. April 1940 gegen das Britische Mandatsgebiet Palästina statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht des Libanon aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und WAM = Westasienmeisterschaft / AS = Asienspiele
 PAS = Panarabische Spiele / MS = Mittelmeerspiele / ANP = Arabischer Nationenpokal
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der libanesischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der libanesischen Mannschaft

1940 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die libanesische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 65 andere Nationalmannschaften aus fünf Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 36 der derzeit abzüglich des Libanon 46 Nationalmannschaften der AFC
 13 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 eine der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL
 eine der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 11 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 3 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt); 2 gehörten zuletzt der AFC und einer keinem Verband an

Gegen eine Nationalmannschaft aus dem Kontinentalverband CONCACAF hat der Libanon bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis Dezember 2004) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Libanon
!